Lashkar Gāh kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Lashkar Gah, provinshuvudstad, Helmand, 
 Lashkar Gāh (distrikt i Afghanistan), Helmand, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar